Катюша може да се отнася до:

 Катюша – умалителен вариант на женското име Екатерина, срещан най-често в руския език.
 БМ-13 Катюша – име на съветските бойни машини на реактивната артилерия от периода на Втората световна война БМ-13, БМ-8, БМ-31, което се пренася и върху следвоенни бойни машини от подобен тип. В разговорната реч е нарицателно име общо за РСЗО.
 К (подводница) – прозвище на съветските подводници от тип „К“ („Крейсерская“) от периода на Втората световна война.
 Катюша (песен) – известна руска песен от М. И. Блантер.
 Катюша (отбор) – руски колоездачен отбор.
 Катюша – монумент, част от мемориалния комплекс „Зелен пояс на Славата“, край гр. Санкт Петербург, Русия.
 1900 Катюша – астероид, наречен така в чест на Екатерина Зеленко (1916 – 1941), съветски пилот, Герой на Съветския съюз, единствената жена в света, извършила въздушен таран.